Isabey är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eugène Isabey (1804–1886), fransk målare
 Jean-Baptiste Isabey (1767–1855), fransk målare
 Michaël Isabey (född 1975), fransk fotbollsspelare

Franska efternamn